Пара Пауль Капдевиль / Оскар Эрнандес — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — Хосе Акасусо и Себастьян Прието — не защищали свой титул, но Себастьян принимал участие в соревнованиях (в паре с Мартином Гарсией) и уступил уже на старте.

Посев 

  Мартин Гарсия /  Себастьян Прието (Первый раунд)
  Луис Орна /  Серхио Ройтман (Первый раунд)

<li> Марсело Мело /  Андре Са (Полуфинал)
<li> Пабло Куэвас /  Адриан Гарсия (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Movistar Open 2007